Kerstin Eriksson kan avse:

Kerstin Fälldin, författare
Kerstin Glimstedt-Eriksson, konstnär